Hermelin bezeichnet:
 Hermelin, eine Wieselart
 Hermelinfell, das Fell dieses Tieres als Kleidung
 Hermelin (Heraldik), ein – dieses Hermelinfell symbolisierende – Pelzwerk in der Heraldik
 Hermelin (Band), Postrock-Band aus Hannover
 Gelber Hermelin, eine Schmetterlingsart
 Hermelinkaninchen, Kaninchenrasse
 den Transportpanzer Hermelin, Bundeswehr-Bezeichnung des TM-170
 das Schnellboot S73 Hermelin der Gepard-Klasse der deutschen Marine
 in Tschechien einen dem Camembert ähnlichen Weißschimmelkäse

Hermelin ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Hermelin (1860–1944), schwedischer Schriftsteller

 Paul Hermelin (* 1952), französischer Manager
 Samuel Gustaf Hermelin (1744–1820), schwedischer Geologe und Kartograf

Hermelin ist das Pseudonym von:
 Endel Nirk (1925–2018), estnischer Literaturwissenschaftler, Kritiker und Prosaist

Siehe auch:
 Hermlin
 Ermelyn, die Füchsin in der (germanischen) Fabeltradition [die unbehauchte romanische Variante dieses Wortes]